Цой Мин Хо:
 Цой Мин Хо (род. 1980) — южнокорейский дзюдоист, олимпийский чемпион 2008 года.
 Цой Мин Хо (род. 1988) — северокорейский футболист, полузащитник. Выступал за юношескую сборную КНДР.